Słowo Belleville może dotyczyć:
Miejscowości w Kanadzie:
 Belleville – miasto w prowincji Ontario

Miejscowości i gminy Francji:
 Belleville – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Belleville – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Belleville – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Belleville

Miejscowości w USA:
 Belleville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Belleville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Belleville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Belleville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Belleville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Belleville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Belleville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Belleville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green

Gminy w USA:
 Belleville (ang. Belleville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Belleville (ang. Belleville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Belleville (ang. Belleville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Belleville (ang. Belleville Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex

Zobacz też 
 Les Belleville – gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Sabaudia